

Astronomia
 39540 Borchert – asteroide della fascia principale

Persone
 Katrin Borchert – ex canoista tedesca naturalizzata australiana
 Thomas Borchert – attore teatrale, cantante e compositore tedesco
 Till-Holger Borchert – storico dell'arte e direttore artistico tedesco
 Wolfgang Borchert – scrittore tedesco